Лениногорск — название населённых пунктов:

 Лениногорск — город в Татарстане, Россия.
 Лениногорск — в 1941—2002 годах название города Риддер в Восточно-Казахстанской области, Казахстан.

См. также 
 Ленинские горы — микрорайон в Москве.
 Горки Ленинские — посёлок в Московской области, место кончины В. И. Ленина.
 Ленингори — посёлок городского типа, Южная Осетия.